Дэ́вид Са́муэль Марго́лиус (; , Лондон — , там же) — британский , -, , полиглот.

Биография 
Родился в семье миссионера Езекиеля Маргулиса, перешедшего из иудаизма в англиканскую церковь и ведущего миссионерскую деятельность среди британских евреев. Дядя (брат отца) — Мозес Марголиут (1815—1881), автор работ по истории евреев в Англии, миссионер. Семья происходила из Сувалок.

Окончил школу в Винчестере и университет в Оксфорде.

В 1889—1937 годах — профессор арабского языка Оксфордского университета.

В 1934—1937 годах — президент Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии.

Научное наследие 
Автор работ по исламу, политической истории и истории культуры Арабского халифата в X веке, по истории культурных связей в Аравии доисламского периода, арабской историографии.

Издал ряд памятников арабской письменности, в том числе всеобщую историю Ибн Мискавейха (X—XI века), биографический словарь ученых и литераторов Йакута (XIII век) и др.

Труды 
 The early development of Mohammedanism. — L., 1914.
 The eclipse of the Abbasid Caliphate. — V. 1—7. — Oxford, 1920—1921.
 Mohammed and the rise of Islam. — L.—N.Y., 1923.
 The relations between Arabs and Israelites prior to the rise of Islam. — L., 1924.
 Lectures on Arabic historians. — Calcutta, 1930.

Примечания

Литература 
 Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 273.

Полиглоты
Члены Саксонской академии наук
Авторы Энциклопедии ислама